Schillerstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Christuskirche Bremerhaven-Geestemünde
 Amtsgericht Crailsheim
 Schillerstraße 1 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Loschwitz
 Friedrich-Schiller-Gymnasium Eisenberg
 Schillerstraße 1 in Potsdam, siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/S
 Schillerstraße 1 in Salurn, siehe Liste der Baudenkmäler in Salurn
 Schillerstraße 1 in Sömmerda, siehe Liste der Kulturdenkmale in Sömmerda
 Schillerstraße 1 (Wuppertal)